Kevin Smith může být:

 Kevin Smith (* 1970) – americký herec, scenárista, režisér a producent
 Kevin Smith (australský herec) (1953–2005) – australský divadelní herec
 Kevin Smith (novozélandský herec) (1963–2002) – novozélandský herec